Proton Persona kan være to forskellige bilmodeller:
 En omdøbt version af Proton Wira solgt i Storbritannien.
 En lille mellemklassebil introduceret i 2007, se Proton Persona (2007).